У місті Павлоград Дніпропетровської області станом на 2020 рік налічується 1 проспект, 1 бульвар, 227 вулиць, 78 провулків та 6 проїздів.

Джерела 

 Офіційний сайт міста Павлоград. Перелік назв вулиць м. Павлоград 
Вулиці Павлограда
Списки за містом України